Дейн Дже́ффри Кук (; род. 18 марта 1972, Бостон, Массачусетс, США) — американский стэндап-комедиант, актёр, режиссёр, сценарист и продюсер. Он выпустил пять комедийных альбомов: «Harmful If Swallowed», «Dane Cook: Vicious Circle», «Rough Around the Edges: Live from Madison Square Garden», «Isolated Incident» и «Retaliation», который достиг самого высокого уровня в чартах среди комедийных альбомов за последние 28 лет и стал дважды платиновым. Кук участвует во многих телешоу, осенью 2006 года он представил собственное шоу совместно с HBO. Помимо карьеры комика, Кук снимается в фильмах, самые известные из них: «Большая жратва», «Лондон», «Удачи, Чак», «Кто вы, мистер Брукс?» и «Девушка моего лучшего друга».

В сентябре 2006 года он выпустил свой первый сингл с песней «I’ll Never Be You». В этом же году Дейн был упомянут в числе «100 самых влиятельных личностей 2006 года» журналом Time. Дейн Кук является одной из первых знаменитостей, открывших свою страницу в социальной сети Myspace.

Биография 
Дейн Джеффри Кук родился 18 марта 1972 года в Массачусетсе, второй сын Донны Джин (урождённая Форд) и Джорджа Ф. Кука. У Дейна Кука также есть старший брат — Дэррил, и пять сестёр. Вырос Кук в Арлингтоне, где учился в средней школе.

Карьера

Стендап 
В 1994 году Дейн Кук переехал в Нью-Йорк и всерьез занялся стэндапом. Там он выступал в комедийных клубах и колледжах. Два года спустя он переехал в Лос-Анджелес.

В 1998 году Кук появился в программе телеканала Comedy Central «Premium Blend». С этого началось сотрудничество Кука и Comedy Central, которое продлилось много лет. В 2000 году вышел получасовой спецвыпуск «Comedy Central Presents» с участием Кука.

В 2003 году Кук выпустил свой первый диск «Harmful If Swallowed». В связи с его успехом, Кук подписал контракт с Comedy Central Records и диск стал платиновым. Второй диск «Retaliation» вышел в 2005 году и стал дважды платиновым. Оба диска вышли на CD и DVD. Кук выступал на MTV Video Music Awards, а после этого к нему присоединился Snoop Dogg (который представлял его) на вручении премии MTV Video Music Awards за лучшее видео дебютанта.

3 декабря 2005 года Кук вел программу «Субботним вечером в прямом эфире». Он выступил с самым длинным монологом в истории шоу. После всех своих успехов Дейн Кук продолжил выступать и выпускать комедийные альбомы.

Кино и телевидение 
В начале своей карьеры актёра Дейн Кук играл маленькие и незначительные роли, в таких фильмах как «Бадди», «Мухоловка», «Таинственные люди», «Суперагент Саймон», а также некоторые другие и несколько короткометражек.

Свою первую крупную роль Кук сыграл в комедии 2006 года «Свидание моей мечты», где его напарниками по съёмкам были Джессика Симпсон и Дэкс Шепард. В 2007 году он сыграл свою первую, не комедийную роль, в фильме «Кто вы, мистер Брукс?» c Кевином Костнером в главной роли. Фильм собрал 10,017,067 миллионов долларов в первый уикенд, что принесло Куку широкую известность. После успеха фильма, Дейна Кука начали приглашать на главные роли, которые он сыграл в фильмах: «Удачи, Чак!» с Джессикой Альбой и Дэном Фоглером в остальных ролях, и «Девушка моего лучшего друга», где его напарниками были Джейсон Биггз и Кейт Хадсон.

В 2010 году Дейн Кук пробовался на роль супергероя Капитана Америка в научно-фантастическом фильме «Первый Мститель», который вышел в 2011 году, но режиссёр картины, Джо Джонстон, принял на роль Криса Эванса.

Дискография

Комедийные альбомы 
 2003: Harmful If Swallowed
 2005: Retaliation
 2007: Rough Around the Edges: Live from Madison Square Garden
 2009: Isolated Incident

Другие релизы 
 2006: Dane Cook's Tourgasm (3DVD)
 2007: The Lost Pilots (DVD) Sony Pictures Television

Синглы 
 (2006) I'll Never Be You — #100 (поп США), #4 (Германия)
 (2007) Forward
 (2010) Drunk Girl/Red Car
Кук написал и исполнил песню «Ruthie Pigface Draper» для фильма «Влюбиться в невесту брата» c Норбертом Лео Батцом.

Фильмография

Актёр

Режиссёр, сценарист и продюсер 
В 2003 году Дейн Кук снял свою первую картину — 20-минутную короткометражку «8 Guys», которая не вышла в широкий прокат. Помимо этой работы, Кук продюсировал некоторые фильмы, включая «Девушка моего лучшего друга», где он сыграл одну из главных ролей. Сценаристом он был в своём фильме «8 Guys», а также в нескольких других картинах.

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Арлингтонской средней школы (Массачусетс)
Комики США
Режиссёры США
Стендап-комики США